Termenul „ritm” se poate referi la:
Ritm muzical, organizare armonioasă a sunetelor sau a mișcărilor
Ritm, așezare simetrică și periodică a silabelor accentuate și neaccentuate într-un vers